Батырбай — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Большая Нюню. Входит в состав Брюзлинского сельского поселения.

Географическое положение 
Находится примерно в 14 км к востоку от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 105 человек, в том числе 47 мужчин и 58 женщин, 103 из них татары.

В 2005 году численность населения составляла 174 человека.

В 1926 году в селе проживало 505 башкир и 5 татар.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района